Die Prva Liga RS 2006/07 war die insgesamt zwölfte Saison der Republika Srpska und die fünfte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 12. August 2006 und endete am 10. Juni 2007.

Meister wurde der FK Laktaši.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2007/08 auf, während die letzten vier Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2006
Fußballsaison 2006/07